Сергей Иванович Па́пов (1904—1970) — советский российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1958).

Биография 
Сергей Папов родился а в деревне Ильино (ныне Кинешемский район, Ивановская область, Россия).

В 1914—1918 годах учился в Кинешемской приходской школе. В 1917—1918 годах — рассыльный финансового отдела в Кинешме, в 1918—1919 — ученик электрика на Кинешемской электростанции, в 1919—1921 — монтёр Кинешемской телефонной станции, в 1921—1923 — рабочий на вальцах Кинешемской механической мельницы, в 1923—1924 — откатчик леса Кинешемского лесозавода.

Свою творческую деятельность начал в 1921 году актёром вспомогательного состава в Кинешемском драматическом театре имени А. Н. Островского. В 1924 году поступил в театральную студию при Ивановском пролеткульте, которая  была реорганизована в театр (позже — Рабочий театр Облпрофсовета, с 1933 — Ивановский областной драматический театр).

С 1932 года — актёр Ярославского областного драматического театра им. Ф. Волкова, с 1934 — «Молодого театра» в Воронеже (с 1938 — Воронежский областной театр им. 20-летия Ленинского комсомола, ныне — Воронежский государственный театр юного зрителя).

В 1940—1941 и 1944—1966 годах — актёр Воронежского драматического театра имени А. В. Кольцова. Оставил сцену из-за конфликта с главным режиссёром.

Во время войны (1941—1944) — организатор и художественный руководитель фронтовой бригады Воронежского Дома Красной Армии им. К. Е. Ворошилова. С 1 августа 1942 года по 10 февраля 1944 года одновременно работал художественным руководителем Воронежского театра эстрады и миниатюр.

С 1966 года жил в Московском доме Ветеранов сцены.

Умер 18 октября 1970 года в Москве (по другим источникам — в Воронеже). Похоронен на Коминтерновском кладбище.

Семья 
 Супруга — Вера Георгиевна Рощина (1902—1988), актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1956).

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1951)
 Народный артист РСФСР (1953)
 Народный артист СССР (1958)
 Заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР (1959)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Почётный гражданин Воронежа.

Творчество

Театр 
  — «Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского — Братишка
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Швандя
 «Укрощение строптивой» У. Шекспира — Петруччио
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Ромео
 «Много шума из ничего» У. Шекспира — Бенедикт
  — «Дачники» М. Горького — Влас
  — «Сильные духом» Д. Н. Медведева и А. Б. Гребнева — Николай Иванович Кузнецов
  — «Разлом» Б. А. Лавренёва — Артём Михайлович Годун
  — «Иван Буданцев» В. В. Лаврентьева — Иван Буданцев
  — «Ленинградский проспект» И. В. Штока — Василий Забродин
 «Парень из нашего города» К. М. Симонова — Сергей Луконин
 «Оптимистическая трагедия» Вс. В. Вишневского — Вожак
 «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву — Матвей Константинович Шульга
 «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Михаил Львович Астров
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Городничий
 «Сонет Петрарки» Н. ф. Погодина — Суходолов
 «Виринея» Л. Н. Сейфуллиной и В. П. Правдухина — Суходолов
 «От Полтавы до Гангута» И. Л. Сельвинского — Пётр I
 «Иван Рыбаков» В. М. Гусева — Иван Рыбаков

Фильмография 
  — Пржевальский — Николай Михайлович Пржевальский
  — Герои Шипки — генерал Гурко
  — Лавина с гор — князь Наурбек
  — Золотой эшелон — генерал Жанен
  — Метель — Гаврила Гаврилович
  — Чинара на скале — Карпов
  — Сердце друга — генерал Белозёров, отец Анны
  — Щит и меч — пленный советский офицер

Память 
 С 1974 года одна из улиц Воронежа носит имя актёра.

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог в газете Советская Культура, 24 октября 1970

Заслуженные артисты Кабардино-Балкарской АССР
Персоналии:Ивановский областной драматический театр
Персоналии:Воронежский ТЮЗ
Персоналии:Воронежский драматический театр
Актёры и актрисы Воронежского драматического театра
Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова
Почётные граждане Воронежа
Похороненные на Коминтерновском кладбище